Harvey kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Harvey (Illinois)
Harvey (Iowa)
Harvey (Louisiana)
Harvey (Michigan)
Harvey (North Dakota)

en de volgende plaats in Australië:
Harvey (Australië)

Andere betekenissen:

 Harvey (orkaan), een orkaan die in augustus 2017 overstromingen teweeg bracht in Texas en Louisiana
 Harvey (rivier), een rivier in Australië

Harvey (toneel), een toneelstuk van Mary Chase
films gebaseerd op dit toneelstuk:
Harvey (1950) van Henry Koster met James Stewart
Harvey (1972), tv-film van Fielder Cook met James Stewart
Harvey (1998), tv-film van George Schaefer met Harry Anderson
William Harvey, een Engelse bioloog en arts
Jonathan Harvey, een Britse componist
Harvey Weinstein, een Amerikaanse filmmaker en seksueel delinquent